Illescas puede referirse a:

Topónimos

España 
Illescas (Toledo), municipio  en la provincia de Toledo (Castilla-La Mancha).
Estación de Illescas, estación ferroviaria situada en el municipio de Illescas.

Perú 
Península de Illescas, península del noroeste del país en el departamento de Piura.

Uruguay 
Illescas (Uruguay), municipio cuya administración es compartida por los departamentos de Florida y Lavalleja.
Arroyo Illescas, curso de agua que atraviesa el departamento de Florida perteneciente a la cuenca del Plata.

Apellido
Fray Gonzalo de Illescas (?-1464), monje jerónimo, prior del Monasterio de Santa María de Guadalupe, obispo de Córdoba, y capellán de Juan II de Castilla.
Gonzalo de Illescas (1518?-1583?), historiador español.
Luis Peña Illescas (1918-1977), actor español.
Miguel Illescas (1965-), ajedrecista español.
Carlos Illescas (1918-1998), poeta, ensayista y guionista guatemalteco.
Julio Illescas (1985-), futbolista peruano.

Otros 
Club Baloncesto Illescas, equipo profesional de baloncesto de Illescas (Toledo, España).